Cornucopia, Dizzy Gillespie-album
 Cornucopia, török kulturális magazin
 Amerikai Egyesült Államok
 Cornucopia (Middletown, Delaware)
 Cornucopia (Oregon)
 Cornucopia (Wisconsin)